Евролига по пляжному футболу 2012 (EBSL) является ежегодным европейским турниром по пляжному футболу. В соревнованиях участвуют сборные по пляжному футболу, которые играют в течение летних месяцев. Каждый сезон заканчивается Суперфиналом, который определяет победителя турнира.

В этом сезоне, участие примут по восемь команд в двух дивизионах, которые на каждом этапе (в этом году три этапа, а не четыре как ранее) будут противостоять друг другу по круговой системе. Дивизион A состоит из 8 лучших команд европейского рейтинга BSWW. Дивизион B состоит из 12 команд находящихся в нижней части рейтинга и новых команд. Каждый дивизион имеет свои собственные правила и формат конкурса.

Каждая команда сыграет в двух предварительных этапах, для того чтобы заработать очки. Шесть лучших команд дивизиона (в том числе победители этапов) будут играть в Суперфинале в Гааге, Нидерланды, с 23 по 26 августа. Первые четыре команды дивизиона B (в том числе победители этапов), последняя команда дивизиона A  и страна-хозяйка Нидерланды, сыграют в Промофинале, чтобы попытаться получить место в дивизионе A в следующем году.

Начиная с этого сезона главным спонсором EBSL стал энергетический напиток Power Horse. Логотип был немного изменен, чтобы показать это.

Команды участвующие в EBSL 

Команды из дивизиона A будут соревноваться за титул Евролиги по пляжному футболу, а команды из дивизиона B будут соревноваться за право принять участие в дивизионе A в следующем году.

Примечание: Нидерланды квалифицировались в Промофинал, как страна-хозяйка и не играли матчи.

Этап 1 Террачина, Италия  – Июнь, 8 – 10

Участвующие команды

Финальный этап

Дивизион A, Группа A

Дивизион A, Группа B

Дивизион B

Расписание и результаты
Время начала всех матчей указано по местному времени Террачины (UTC+2).

Индивидуальные награды
MVP:  Paolo Palmacci 
Лучший бомбардир:  Paolo Palmacci (8 голов) 
Лучший вратарь:  Андрей Бухлицкий

Этап 2 Берлин, Германия – Август, 3 – 5

Участвующие команды

Финальный этап Дивизион A

Финальный этап Дивизион B

Расписание и результаты
Время начала всех матчей указано по местному времени Берлина (UTC+2).

Индивидуальные награды
MVP:   Дмитрий Шишин
Лучший бомбардир:   Дмитрий Шишин (7 голов)
Лучший вратарь:  Данила Ипполитов

Этап 3 Торредембарра, Испания – Август, 17 – 19

Участвующие команды

Финальный этап Дивизион A

Финальный этап Дивизион B

Расписание и результаты
Время начала всех матчей указано по местному времени Торредембарра (UTC+2).

Индивидуальные награды
MVP:   Олег Зборовский
Лучший бомбардир:   Олег Зборовский (9 голов)
Лучший вратарь:   Paulo Graça

Заработанные очки в Дивизионе A

Заработанные очки в Дивизионе B

EBSL Суперфинал и Промофинал – Гаага, Нидерланды – Август, 23 – 26

Суперфинал и Промофинал Дивизионы

Деление по Дивизионам Суперфинала Евролиги по пляжному футболу еще не было проведено. Команды из Дивизиона A будут соревноваться за титул Евролиги по пляжному футболу а команды из Дивизиона B будут соревноваться за право принять участие в Дивизионе A в следующем году.

Дивизион A (Суперфинал)

Этап Группы A

Этап Группы B

Расписание и результаты
Время начала всех матчей указано по местному времени Гааги (UTC+2).

Круговая система

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Чемпионский финальный матч

Итоги Финального этапа Дивизиона A

Дивизион B (Промофинал)

Этап группы A

Этап группы B

Расписание и результаты
Время начала всех матчей указано по местному времени Гааги (UTC+2).

Круговая система

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Чемпионский финальный матч

Итоги финального этапа Дивизиона B

См. также 
 Пляжный футбол
 Евролига по пляжному футболу

Примечания

Ссылки 
 Highlights of the Euro Beach Soccer League Superfinal
 Beach Soccer Worldwide
 Eurosport TV
 Power Horse Energy Drink, the official EBSL sponsor

Евролига по пляжному футболу